{{Infobox ishockeyseriesäsong
| serie                         = SHL
| säsong                        = 2015/2016
| grundserievinnare             = Skellefteå AIK
| slutspelsvinnare              = Frölunda HC
| nya lag                       = Karlskrona HKRögle BKMalmö Redhawks
| nedflyttade                   = Modo Hockey
| Europeiska klubbmästerskapet i ishockey = Kvalificerade till CHL
| Europacuper kvalificerade     = Djurgårdens IF  Frölunda HC  Färjestad BK  HV71  Linköping HC  Luleå HF
| Vinnare av poängligan         = 

Svenska Hockeyligan 2015/2016 var den 41:a säsongen av Svenska Hockeyligan, Sveriges högsta division i ishockey. Grundserien spelades mellan september 2015 och mars 2016 och vanns av Skellefteå AIK för fjärde året i rad. Frölunda HC blev svenska mästare efter att ha vunnit finalserien med 4–1 mot Skellefteå AIK; det var Frölunda HC:s första SM-guld på elva år. 

En förändring inför denna säsong var att serien utökades med två lag, från 12 till 14.

Deltagande lag

Förlopp 
Den 2 april 2015 avslutades Direktkval till Svenska Hockeyligan 2015, där det stod klart att de två utökade platserna togs av Karlskrona HK och Rögle BK. Vidare flyttades Leksands IF ner till Hockeyallsvenskan, efter att ha förlorat mot Malmö Redhawks i den avgörande sjunde matchen i direktkvalet. Detta resulterade i att Malmö Redhawks övertog Leksands plats i SHL. I direktkvalet till Svenska Hockeyligan hade även Modo säkrat sitt SHL-kontrakt, efter vinst i sin matchserie mot Vita Hästen.

Den 3 november 2015 blev Modos tränare Larry Huras, den första SHL-tränaren säsongen 2015/2016 som sparkades. Som ersättare skrev Modo kontrakt med Andreas Johansson och Fredrik Olausson, ett kontrakt som gäller fram till säsongen 2017/2018.

Den 27 mars 2016 avancerade regerande mästaren Växjö Lakers till semifinal efter att ha vänt underläge med 0-2 i matcher till seger 4-2 i kvartsfinalen mot Linköping HC. Det innebar att semifinalen mot Skellefteå AIK blev en repris på fjolårets final. Senare samma dag stod det klart att Karlskrona HK spelar vidare i SHL  säsongen 2016/2017 efter vinst i direktkvalet mot AIK.

Den 1 april 2016 vann Leksands IF den sjunde och avgörande matchen mot Modo  i direktkvalet till SHL 2016/2017. Det innebar att Leksands IF flyttades upp till SHL och Modo flyttades ner till Hockeyallsvenskan.

Den 13 april 2016 blev Skellefteå AIK klart för sin sjätte raka final i SM-slutspelet.

Grundserien

Poängtabell

Resultattabell

Spelarstatistik
Poängligan

Målvaktsliga

Slutspel
Tio lag gjorde upp om Le Mat-pokalen och titeln som Svenska mästare.

Slutspelsträd

Åttondelsfinaler 
Fyra lag (lag 7, 8, 9 och 10) möttes i åttondelsfinaler som avgjordes i bäst av tre matcher. Vinnaren i respektive åttondelsfinal gick vidare till kvartsfinal.

Djurgårdens IF–Brynäs IF

Örebro HK–HV71

Kvartsfinaler 
Skellefteå AIK–HV71

Luleå HF–Färjestad BK

Frölunda HC–Djurgårdens IF

Linköping HC–Växjö Lakers

Semifinaler 
Skellefteå AIK–Växjö Lakers

Frölunda HC–Luleå HF

Final 
Skellefteå AIK–Frölunda HC

Spelarstatistik 
Poängliga för slutspelet

Målvaktsliga

Arenor

Referenser

Noter

Externa länkar
SHL.se (officiell webbplats för Svenska Hockeyligan)

Sport i Sverige 2015
Sport i Sverige 2016
Ishockeysäsongen 2015/2016
2015/2016